Green River (engl. für „grüner Fluss“) ist der Name folgender Orte:

 Green River (British Columbia), Ort in British Columbia, Kanada
 Green River (Utah), Stadt in Emery und Grand County, Vereinigte Staaten
 Green River (Wyoming), Stadt in Sweetwater County, Vereinigte Staaten

Green River ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:
 Green River (Lillooet River) in British Columbia 
 Green River (Nova Scotia) in Nova Scotia 
 Green River (Saint John River) in New Brunswick

in Neuguinea:
 Green River (Sepik), Nebenfluss des Sepik

in den Vereinigten Staaten:
 Green River, Nebenfluss des Colorado River in Utah, Wyoming, Colorado  
 Green River (Deerfield River), in Massachusetts und Vermont 
 Green River (Duwamish River), in Washington 
 Green River (North Fork Toutle River), in Washington 
 Green River (Hearth River), in North Dakota  
 Green River (Hoosic River), in Massachusetts
 Green River (Housatonic River), in Massachusetts und New York
 Green River (Intermediate River), in Michigan 
 Green River (Kentucky), Nebenfluss des Ohio River   
 Green River (Lamoille River), in Vermont
 Green River (Rock River), in Illinois   
 Green River (Tennessee), Nebenfluss des Buffalo River 

Green River steht für folgende geographischen Objekte:

 Green-River-Formation, geologische Formation
 Green River Test Site, militärisches Testgelände in den Vereinigten Staaten

Green River steht für:
 Green River (Album), Album und Lied der US-amerikanischen Band Creedence Clearwater Revival
 Green River (Band), US-amerikanische Grunge-Band
 Green River (Film), Thriller von Sam Taybi aus dem Jahre 2007
 Green River (Getränk), alkoholfreies Getränk